Aaronson ist der Familienname folgender Personen:
 Brenden Aaronson (* 2000), US-amerikanischer Fußballspieler
 Irving Aaronson (1895–1963), US-amerikanischer Jazzpianist
 Kenny Aaronson (* 1952), US-amerikanischer Musiker
 Marc Aaronson (1950–1987), US-amerikanischer Astronom
 Paxten Aaronson (* 2003), US-amerikanischer Fußballspieler
 Ruth Aaronson Bari (1917–2005), US-amerikanische Mathematikerin
 Scott Aaronson (* 1981), US-amerikanischer Forscher im Informatikbereich 
 Stuart A. Aaronson (* 1942), US-amerikanischer Krebsforscher

Aaronson steht außerdem für:
 (3277) Aaronson, einen Asteroid des Hauptgürtels, benannt nach Marc Aaronson

Siehe auch:
 Aronson
 Aronsohn